Jan Burgers kan zijn:

Jan Burgers (natuurkundige) (1895 - 1981), Nederlands natuurkundige;
Jan Burgers (gitarist), Nederlands popmuzikant.